Il doppio maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Marcel Granollers e Marc López erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti ai quarti di finale da Santiago González e Scott Lipsky.
In finale Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Mahesh Bhupathi e Rohan Bopanna per 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)

  Maks Mirny /  Horia Tecău (semifinale) 
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (finale) 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (secondo turno) 
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2013
ATP World Tour 2013